Rocket Man (lied), een muzieknummer uit 1972 van Elton John
The Rocket Man, een komedie uit 1954
RocketMan (1997), een sciencefictionkomedie uit 1997
Rocketman (2019), een biopic uit 2019 over Elton John

Zie ook
Rocket Man (doorverwijspagina)